Флаг муниципального образования Красностре́льское сельское поселение Темрюкского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 мая 2011 года решением Совета Краснострельского сельского поселения № 131 и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7183.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба в красном, белом и зелёном цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле червлёное пониженное стропило, вверху проросшее семью дубами с зелёной листвой и обременённое тремя серебряными цветками лотоса с зелёными листьями».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и культурные особенности сельского поселения.

Красная полоса (стропило), напоминающее по форме наконечник стрелы, указывает на посёлок Стрелка, находящийся у подножия стрелообразной возвышенности, от которой он и получил своё название.

Стропило, проросшее дубами, символизирует одно из известных мест греческого Боспора: Дубовый Рынок, ныне памятник природы Темрюкского района тщательно оберегаемый и охраняемый. Холм Дубовый Рынок был издревле покрыт дубовым лесом, торговля которым велась ещё во времена греческих городов — полисов. Краснострельские земли были свидетелями многочисленных исторических событий, здесь находили приют люди разных племён и народов. Эти места издавна овеяны легендами и сказаниями.

Здесь растёт много красивых лотосов. Краснострельская долина лотосов — предмет особой гордости местных жителей, ведь цветы высаживались здесь искусственно, заботливыми руками человека. Лотос — древний цветок очень гармонично сочетается с окружающей природой Кубани, где каждый камень хранит в себе голоса различных эпох.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, солнечного тепла и энергии жизни, на флаге символизирует земледелие — основу экономического развития сельского поселения.

Белый цвет (серебро) — символ мира и взаимопонимания, чистоты и совершенства.

Красный цвет дополняет золото, являясь символом силы, трудолюбия, красоты, мужества.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Примечания 

Флаги с изображением дуба
Флаги с изображением лотоса